Es gibt folgende bekannte Versöhnungskirchen oder Kirchen der Versöhnung:

Deutschland 

 Versöhnungskirche (Aachen)
 Versöhnungskirche (Asbach) 
 Versöhnungskirche (Berlin-Mitte), Bernauer Straße
 Nachfolgebau: Kapelle der Versöhnung
 Versöhnungskirche (Berlin-Biesdorf), Maratstraße; mit einer Filiale in der Köpenicker Straße 165
 Versöhnungskirche (Böckingen) (Stadtteil von Heilbronn)
 Versöhnungskirche (Broitzem), Braunschweig
 Evangelische Versöhnungskirche Buschhoven, Gemeinde Swisttal (NRW)
 Versöhnungskirche (Dachau)
 Versöhnungskirche (Detmold)
 Versöhnungskirche (Detter), Gemeinde Zeitlofs (Bayern)
 Versöhnungskirche (Dresden)
 Versöhnungskirche (Duisburg-Großenbaum)
 Versöhnungskirche (Fulda)
 Versöhnungskirche (Germersheim)
 Versöhnungskirche (Gerretsried), 1970 eingeweiht, Auflösung geplant
 Versöhnungskirche (Gotha)
 Versöhnungskirche (Hamburg-Eilbek)
 Versöhnungskirche (Harrislee)
 Versöhnungskirche (Hinrichsfehn), Stadt Wiesmoor (Niedersachsen)
 Versöhnungskirche (Kaiserslautern)
 Versöhnungskirche (Kassel)
 Versöhnungskirche (Koblenz)
 Versöhnungskirche (Köln-Ehrenfeld)
 Kirche der Versöhnung (Lechenich) (Stadtteil von Erftstadt)
 Versöhnungskirche (Leipzig)
 Versöhnungskirche (Mannheim)
 Versöhnungskirche (München)
 Versöhnungskirche (Neumünster)
 Versöhnungskirche (Neuss)
 Versöhnungskirche (Nürnberg)
 Versöhnungskirche (Neunburg vorm Wald) (Bayern)
 Versöhnungskirche (Oberkochen) (BW)
 Versöhnungskirche (Overath) (NRW)
 Versöhnungskirche (Passau)
 Versöhnungskirche (Plauen)
 Versöhnungskirche (Potsdam)
 Versöhnungskirche Rattey, Gemeinde Schönbeck, Mecklenburg-Vorpommern
 Versöhnungskirche (Rösrath)
 Versöhnungskirche (Schweicheln), Hiddenhausen-Schweicheln
 Versöhnungskirche (Straubing)
 Versöhnungskirche (Ulm)
 Versöhnungskirche (Völklingen)
 Versöhnungskirche (Werste)
 Versöhnungskirche (Wolfenbüttel)
 Versöhnungskirche (Zell am Main), siehe Kloster Unterzell#Neues kirchliches Leben ab 1971
 Versöhnungskirche (Zwickau-Neuplanitz)

Frankreich 
 Versöhnungskirche (Taizé)

Georgien 
 Versöhnungskirche (Tiflis), siehe Evangelisch-Lutherische Kirche in Georgien#Gemeindezentrum Versöhnungskirche in Tiflis

Österreich 
 Versöhnungskirche (Linz)
 Versöhnungskirche (Radstadt)

Ungarn 
 Kirche des Versöhnungshauses in Budapest

Einzelnachweise